Вы́ло Ра́дев Вы́лов (; 1 января 1923, Лесидрен Болгария — 28 марта 2001, София, Болгария) — болгарский кинорежиссёр, сценарист, оператор и педагог. Народный артист НРБ.

Биография 
В 1953 году окончил операторский факультет ВГИКа (мастерская Бориса Волчека). В 1952 году дебютировал в документальном кино. С 1956 года — оператор игровых фильмов. В 1964 году дебютировал как кинорежиссёр фильмом «Похититель персиков», привлекший внимание критиков. Преподавал во ВИТИЗе (с 1980 — доцент). Член БКП с 1946 года.

В 1991—1992 годах выступал режиссёром русского озвучивания телесериала «Богатые тоже плачут» для 1-го канала Останкино.

Избранная фильмография

Режиссёр 
  — Похититель персиков / Крадецът на праскови
  — Царь и генерал / Цар и генерал
  — Самая длинная ночь / Най-дългата нощ
  — Чёрные ангелы / Черните ангели
  — Страна восходящего солнца / Корените на изгряващото слънце (д/ф)
  — Осуждённые души / Осъдени души
  — Ядовитые цветы / (ТВ)
  — Адаптация / Адаптация
  — Гераковы / (с Виктором Соколовым, Россия—Болгария)

Сценарист 
  — Похититель персиков / Крадецът на праскови (по Емилияну Станеву)
  — Чёрные ангелы / Черните ангели
  — Страна восходящего солнца / Корените на изгряващото слънце (д/ф)
  — Осуждённые души / Осъдени души (по Димитру Димову)
  — Адаптация / Адаптация

Оператор 
  — Димитровградцы / Димитровградци
  — Годы любви / Години за любов
  — Накануне / В навечерието (СССР—Болгария)
  — Табак / Тютюн (в советском прокате «Конец „Никотианы“»)

Награды 
 1966 — приз «Золотая роза» Фестиваля Болгарских фильмов в Варне («Царь и генерал»)
 1967 — приз «Золотая роза» Фестиваля Болгарских фильмов в Варне («Самая длинная ночь»)
 1967 — Заслуженный артист НРБ
 1969 — Димитровская премия
 1970 — приз кинофестиваля в Карловых Варах («Чёрные ангелы»)
 1980 — Народный артист НРБ
 1983 — Герой Социалистического Труда
 1983 — орден «Георгий Димитров»
 Орден «Кирилл и Мефодий» 2-й и 1-й степеней
 2003 — орден «Стара планина» 1-й степени (посмертно)

Примечания

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 341

Ссылки 
 
 Выло Радев на сайте КиноПоиск

Выпускники операторского факультета ВГИКа
Кинорежиссёры-документалисты Болгарии
Заслуженные артисты Болгарии
Народные артисты Болгарии
Лауреаты Димитровской премии